Partit Comunista d'Indonèsia (del seu nom en indonesi Partai Komunis Indonesia), partit polític històric d'Indonèsia
 Infraestructura de clau pública (del seu nom en anglès Public Key Infrastructure), conjunt d'elements i procediments que permeten l'ús de la criptografia de clau pública